Недбайло — українське прізвище.

Відомі носії:

 Недбайло Анатолій Костянтинович (1923—2008) — генерал-майор авіації, двічі Герой Радянського Союзу.
 Недбайло Валентин Кузьмич (1931—2011) — бригадир прохідників шахти «Піонер» ЗА «Ленинскуголь», Герой Соціалістичної Праці.
 Недбайло Григорій (* — 1900 — †?) — майстер з виготовлення старосвітських бандур.
 Недбайло Михайло Іванович (1901—1943) — радянський художник-ілюстратор.
 Недбайло Олександр Миколайович — доктор технічних наук.
 Недбайло Петро Омелянович (1907—1974) — радянський правознавець, член-кореспондент АН УРСР.

Примітки 

Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем